est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-Phényltétraline
 [8]prismane